Dalgety Downs — метеорит-хондрит масою 433500 грам.

Посилання 

Метеорити